Blåsning:

Blåsning, masugn – processen för smältning av malm i en masugn
Blåsning – ett practical joke eller bus mellan vänner, eller som underhållning, där ena parten ljuger för den andra på ett sätt så att den lurade ska bete sig på ett löjligt eller skamfullt sätt. Exempel på sådana blåsningar är busringningar och Dolda kameran.
Blåsning – ett skeende som är tänkt att avsiktligt lura en person, ofta i syfte att stjäla pengar, se lurendrejeri

Se även
 Blåsningen – en amerikansk kuppfilm från 1973
 Blåsningen (TV-program) – ett svenskt humorprogram som har visats på TV3

Nöjen